Гайчул, Гайчула — топоним в Украине.

 Гайчула — посёлок в Запорожском районе Запорожской области, сейчас Терноватое. Здесь жил Демченко С. М., кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Гайчул — другое название реки Гайчур, левого притока Волчей (бассейн Днепра).